SIF eller Sif kan syfta på:

 Siv (mytologi) – en gestalt i nordisk mytologi
 Sif – ett kvinnonamn, se Siv

Organisationer
 Sif (fackförbund) – ett tidigare fackförbund 1920–2007

Vetenskap och teknik
 SIF – ett geospatialt datautbytesformat, se Standard Interchange Format

Idrottsföreningar
 Sandvikens IF
 Silkeborg IF, dansk fotbollsklubb
 Sjundeå IF
 Skutskärs IF
 Sollerö IF
 Sundom IF
 Spillersboda IF
 Stenungsunds IF
 Stocksunds IF